Amarant eller amaranth har flere betydninger:

 Amarant-slægten, Amaranthus – en planteslægt af amarant-familien (Amaranthaceae).
 Amarant – en spurvefugle slægt:
 Amarant (fugl) (Lagonosticta senegala)
 Mørkerød amarant (Lagonosticta rubricata)
 Josamarant (Lagonosticta sanguinodorsalis)
 Punktamarant (Lagonosticta rufopicta)
 Stor punktamarant (Lagonosticta nitidula)

 Amarant (farve) – en farve

 Amaranth (farvestof) – et farvestof.

 Amaranth (sang) – en sang udgivet af Nightwish.